Новоузе́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Новоузенск.

География 
Расположен в юго-восточной части области на северной окраине Прикаспийской низменности, на границе полупустыни и сухой степи, в среднем течении рек Большой и Малый Узень. Поверхность района характеризуется чрезвычайно выровненным рельефом с многочисленными естественными понижениями (лиманами). Это один из наиболее засушливых районов области.

Новоузенский район один из самых отдалённых районов Саратовской области, граничит с Западным Казахстаном. На севере район граничит с Ершовским и Дергачёвским районами, на западе с Питерским и на юге с Александрово-Гайским районами.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 283,3 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла часть территории бывшего Новоузенского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области. 19 мая 1960 года к Новоузенскому району был присоединён Александрово-Гайский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Новоузенск) проживают  % населения района.

Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
В Новоузенский муниципальный район входят 11 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 10 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 11 сельских поселений. В 2013 году было упразднено Чертанлинское муниципальное образование (включено в Олоновское).

Населённые пункты 
В Новоузенском районе 81 населённый пункт, в том числе 80 сельских и 1 город.

Упразднённые населённые пункты
 В 2018 году упразднён хутор Беленький Алгайского муниципального образования.

Экономика 
Крупный производитель качественного товарного зерна твёрдых сортов, мяса, шерсти, молока. Промышленность перерабатывает сельскохозяйственное сырьё, имеются мясокомбинат.

Достопримечательности 
 В селе Пограничное расположена старинная церковь.

Известные люди района 

 Глухов, Фёдор Дмитриевич — Герой Советского Союза. Его именем был названы совхоз и школа в посёлке Основной. Там же установлен памятник.
 Дворцов, Николай Григорьевич — писатель
 * Кузнецов, Григорий Гаврилович (1896—1964) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1944 год).
 Куров, Василий Иванович — полный кавалер Ордена Славы
 Шилин, Афанасий Петрович — дважды Герой Советского Союза.
 Щеглов, Степан Степанович — Герой Советского Союза
 Райкунов, Александр Васильевич — Герой Советского Союза
 Копылов, Михаил Васильевич — Герой Советского Союза
 Фадеев, Юрий Петрович — политический деятель
 Латунов, Георгий Григорьевич — Герой Социалистического Труда

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки